

Automobiles 
Le Moteur V12 est un moteur automobile à combustion interne comportant 12 cylindres disposés en V. V12 ou V-12 peut donc faire référence à:

Modèles automobiles 
 Aston Martin DBS V12, une automobile du constructeur britannique Aston Martin ;
 Aston Martin V12 Speedster, une barquette sportive du constructeur britannique Aston Martin ;
 Aston Martin V12 Vanquish, une automobile du constructeur britannique Aston Martin ;
 Aston Martin V12 Vantage, une voiture sportive du constructeur britannique Aston Martin ;
 Aston Martin V12 Zagato, une supercar du constructeur britannique Aston Martin ;
 Audi R8 V12, une voiture sportive du constructeur allemand Audi ;
 Cadillac V-12, une voiture haut de gamme du constructeur américain Cadillac.

Sport automobile 
 Moteur V12 Matra Sports, un moteur destiné à la compétition automobile et à la Formule 1 ;
 BMW V12 LM, une voiture de course du constructeur allemand Audi ;
 BMW V12 LMR, une voiture de course du constructeur allemand Audi.

Autres 
V12 ou V-12 peut également faire référence à :

Éducation 
 Programme de formation V-12 Navy College

Médecine 
 Cycliste blessé dans une collision avec un véhicule à moteur à deux ou trois roues, d’après la classification internationale des maladies.

Musique 
 V12, un album de Koffi Olomidé

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres